

Geografia 
 Canale – braccio di mare
 Canale artificiale – alveo artificiale
 Canale – elemento caratteristico della viabilità acquea veneziana

Italia
 Canale – comune italiano in provincia di Cuneo
 Canale d'Agordo – comune italiano in provincia di Belluno
 Canale Monterano – comune italiano in provincia di Roma
 Canale di Tenno – frazione nel comune di Tenno 
 Canale – frazione nel comune di Bagnone
 Canale – frazione nel comune di Baranello
 Canale – frazione nel comune di Belmonte Calabro
 Canale – frazione nel comune di Benestare
 Canale – frazione nel comune di Caramanico Terme
 Canale – frazione nel comune di Castellina in Chianti
 Canale – frazione nel comune di Ceregnano
 Canale – frazione nel comune di Fontanigorda
 Canale – frazione nel comune di Magione
 Canale – frazione nel comune di Pergine Valsugana
 Canale – frazione nel comune di Rivoli Veronese
 Canale – frazione nel comune di San Giuliano del Sannio
 Canale – frazione nel comune di Schiavi di Abruzzo
 Canale – frazione nel comune di Serino
 Canale – frazione nel comune di Viterbo

Slovenia
 Canale d'Isonzo – comune del Goriziano

Persone 
 Alessandra Canale – annunciatrice televisiva, conduttrice televisiva e attrice italiana
 Alessandro Canale – atleta italiano di salto in alto
 Antero Leonardo Canale – generale italiano
 Antonio Canale – fumettista italiano
 Gianna Maria Canale – attrice italiana
 Gonzalo Canale – rugbista a 15 italiano
 Guido Canale – vescovo cattolico italiano
 Nicola Tagliacozzi Canale – architetto, ingegnere e incisore italiano
 Pedro Canale – nome di battesimo di Chancha Vía Circuito, musicista e disc jockey argentino
 Saverio Canale – cardinale italiano

Altro 
 Proteina canale
 Canale – in architettura, parte della volute
 Canale di vendita – concetto del marketing
 Canale – in telecomunicazioni, elemento logico e fisico dei sistemi di comunicazione
 Canale televisivo – espressione impropria per definire un'emittente televisiva